Janin (Koejavië-Pommeren), een plaats in het Poolse district Bydgoski, woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Janin (Podlachië), een plaats in het Poolse district Białostocki, woiwodschap Podlachië
 Janin (Pommeren), een plaats in het Poolse district Starogardzki, woiwodschap Pommeren
 Janin (Mazovië), een plaats in het Poolse district Przasnyski, woiwodschap Mazovië